

Aziende 
 Sora – azienda giapponese di videogiochi

Geografia 
 Sora – comune della Colombia nel dipartimento di Boyacá
 Sora  – comune dell'Italia in provincia di Frosinone, nella regione Lazio
 Sorá  – comune del Panama nel distretto di Chame
 Sora  – comune della Spagna in Catalogna
 Sora – frazione del comune italiano di San Bartolomeo Val Cavargna (CO)
 Sora  – villaggio del Cile
 Sora  – villaggio della Slovenia
 Sora  – fiume della Slovenia

Onomastica 
 Sora  – nome proprio di persona giapponese e coreano

Persone 
 Gennaro Sora –  militare italiano

Personaggi immaginari 
 Sora  – protagonista di Kingdom Hearts
 Sora  – personaggio di Digimon
 Sora  – personaggio di Dragon Ball
 Sora  – personaggio di Naruto
 Sora  – protagonista di No Game No Life
 Sora – personaggio di Yu-Gi-Oh! Arc-V

Altro 
  – società calcistica italiana
 Villa Sora – villa a Frascati
 Villa Sora – villa a Torre del Greco